Andrija Živković ist der Name folgender Personen:

* Andrija Živković (Theologe) (1886–1957), jugoslawischer Theologe und Hochschullehrer 
 Andrija Živković (Fußballspieler) (* 1996), serbischer Fußballspieler